Болоньини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Маурицио Болоньини (1922—2001) — итальянский медиахудожник.
 Мауро Болоньини (1922—2001) — итальянский режиссёр.
 Федерико Болоньини (Фридерикос Болонинис; 1902—1970) — греческий скрипач итальянского происхождения.
 Эннио Болоньини (1893—1979) — американский виолончелист аргентинского происхождения.